Imak (zegarmistrzostwo) – przyrząd zegarmistrzowski do przytrzymywania elementów walcowych.
 Imak – element obrabiarki no mocowania narzędzi skrawających.